Ensberg ist der Name folgender Orte:

 Ensberg (Gemeinde Kottes-Purk), Katastralgemeinde von Kottes-Purk, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Ensberg ist der Familienname von

 Morgan Ensberg (* 1975), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch

Enzberg, Ennsberg (Begriffsklärung)